

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gorzewo est un village dans la powiat d'Oborniki 
 Gorzewo est un village dans la powiat de Wągrowiec 

dans la voïvodie de Mazovie
 Gorzewo est un village dans la powiat de Gostynin 
 Gorzewo est un village dans la powiat de Sierpc